Villafranca del Cid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafranca del Cid (ort i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 
 Villafranca del Cid/Vilafranca, kommun, Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar